Detta är en lista över vulkaner i Etiopien.

Etiopien
Vulkaner i Etiopien